

Società
 YMCA (Young Men's Christian Association) – organizzazione cristiana ecumenica

Musica 
 YMCA – singolo dei Village People del 1978

Architettura
 YMCA – edificio di East Liverpool, nell'Ohio (Stati Uniti d'America)

Sport 
 YMCA Torino – squadra di pallacanestro italiana
 Belfast YMCA Football Club, nota semplicemente come Belfast YMCA – società calcistica irlandese